Терентьєв Борис Андрійович — актор театру та кіно
 Терентьєв Борис Іванович — Герой Радянського Союзу.
 Терентьєв Валентин Олександрович — український радянський діяч, інженер, міністр будівництва УРСР.
 Терентьєв Віктор Васильович — радянський футболіст і тренер.
 Терентьєв Віктор Сергійович — російський режисер.
 Терентьєв Григорій Григорович — Герой Радянського Союзу.
 Терентьєв Іван Миколайович (1908 — ?) — 1-й секретар Усурійського і Ульяновського обласних комітетів ВКП(б). Депутат Верховної ради СРСР 2-го скликання (1946—1949).
 Терентьєв Іван Михайлович — Герой Соціалістичної Праці.
 Терентьєв Ігор Герасимович — російський поет, художник, театральний режисер, представник російського авангарду.
 Терентьєв Михайло Олександрович — депутат VII, VIII, IX скликань Київської міської ради, директор КП «Інженерний центр», громадський діяч, благодійник.
 Терентьєв Олег Костянтинович — український графік.
 Терентьєв Олександр Васильович (* 1999) — російський лижник. Майстер спорту Росії з лижних перегонів. Дворазовий чемпіон зимової Універсіади 2019 року.
 Терентьєв Олексій Іванович — Герой Соціалістичної Праці.
 Терентьєв Сергій Михайлович — радянський вчений у галузі інформаційно-обчислювальної техніки.
 Терентьєв Сергій Володимирович (* 1946) — джазовий та класичний піаніст, заслужений артист України.
 Терентьєв Юрій Павлович — командувач 6-ю гвардійською танковою армією Київського військового округу, депутат Верховної Ради УРСР 9-10-го скликань.

Див. також 
 Терентьєва